Lecherina puede referirse a:
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Cichorium intybus.
El nombre común de la planta Euphorbia amygdaloides.
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta Sonchus arvensis.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.